Port lotniczy Lampedusa
 Litewska Partia Kobiet (LMP) – litewska partia polityczna
 Polityka Może Być Inna (LMP) – węgierska partia polityczna
 data ostatniej miesiączki (ang. last menstrual period, LMP)